Kattisavan kan vara:
Kattisavan, Lycksele kommun, småort i Lycksele kommun, Västerbottens län, 

Kattisavan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kattisavan, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun,  (5,38 ha)
Kattisavan (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Kattisavan (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (18 ha)
Kattisavan (Umeälven), sjö i Lycksele kommun,  (24,7 ha)
Kattisavan, Lycksele kommun, småort i Lycksele kommun, vid denna sjö
Kattisavan (Öreälven), sjö i Lycksele kommun,  (11,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn